Антуан Гакеме (; род. 24 декабря 1991, Мусонгати, провинция Рутана, Бурунди) — бурундийский легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров. Серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2016 года. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в школе, где на него впервые обратили внимание тренеры. На международной арене дебютировал в 2009 году, когда стал седьмым в финале чемпионата Африки среди юниоров в беге на 800 метров.

Значительного прогресса достиг после переезда в столицу страны, Бужумбуру. Здесь он стал выступать за легкоатлетический клуб армии Бурунди «Музинга» и получил звание офицера Вооружённых сил страны. Из-за службы и учёбы в университете пропустил несколько крупных турниров, поэтому выступление Гакеме на чемпионате мира 2013 года стало для многих неожиданным: личные рекорды в забеге и полуфинале и итоговое 10-е место в беге на 800 метров. Месяц спустя Антуан должен был участвовать во Франкофонских играх в Ницце, но заболел малярией.

В 2015 году переехал в Испанию, где стал тренироваться под руководством Льоренса Сольвеса в клубе Playas de Castellon. На втором в карьере чемпионате мира вновь смог дойти до полуфинала.

На чемпионате мира в помещении 2016 года добился первого крупного успеха в карьере, уступив в финале только американцу Борису Бериану. С личным рекордом 1.46,65 Гакеме стал серебряным призёром мирового первенства.

Участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где закончил выступления по итогам предварительных забегов.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Антуана Гакеме на сайте all-athletics.com

Бегуны на средние дистанции Бурунди
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Военные Бурунди
Чемпионы Испании по лёгкой атлетике